Miejscowości w USA:
 North Brookfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 North Brookfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 North Brookfield (ang. North Brookfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester